Флю́кигер () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Флюкигер, Ив (род. 1955) — ректор Женевского университета.
 Флюкигер, Марио (род. 1960) — швейцарский кёрлингист.
 Флюкигер, Сильвано — швейцарский кёрлингист.